Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1966 si disputò dal 7 al 19 marzo 1966. Si trattò della 28ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Texas Western Miners di Texas Western College, allenati da Don Haskins. Jerry Chambers venne eletto Most Outstanding Player.

Quella dei Miners fu una vittoria storica, poiché si trattava di una squadra composta da 7 giocatori afroamericani, in un periodo storico (era l'epoca dei movimenti per i diritti civili) in cui nel sud degli Stati Uniti non erano presenti giocatori di colore nelle squadre universitarie. Come riconoscimento al valore storico della vittoria, nel 2007 i Miners 1965-1966 sono stati ammessi nel Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 22, suddivise in quattro Regioni: East (6), Mideast (6), Midwest (5), West (5)

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Risultati

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Finale nazionale

Formazione vincitrice 

Allenatore: Don Haskins
Vice-allenatore: Moe Iba

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1966
Campionato di pallacanestro NCAA Division I